Джон Уильям Битти (1869—1941) — канадский художник, стоявший у истоков группы канадских пейзажистов «Группа семерых», существовавшей в Канаде с 1920 по 1933 годы.

Биография 

Джон Уильям Битти родился в 1869 году в Торонто, Онтарио. Под влиянием отца рано увлекся живописью. Довольно рано оставив обучение в школе, он работал на местной гравировальной фабрике, потом служил в армии горнистом. Покончив со службой, он женился и пошел работать в пожарную охрану Торонто. Все это время Битти лелеял мечту своего детства — стать художником. В свободное время он рисовал портреты своих товарищей пожарных и натюрморты, пытался учиться живописи. Скопив немного денег, он со своей женой поплыли в Париж, где Джон хотел учиться в Академии Жулиана. С 1900 года он и учился в Академии Жулиана в Париже. В академии с ним учились художники Жан-Поль Лоран и Вениамин Констант.

В 1901 году он вернулся в Торонто, открыл свою студию, начал преподавать в колледже искусств и дизайна в Онтарио, посещал мероприятия клуба Mahlstick, стал членом клуба Graphic Arts. Затем он опять уехал в Европу, где он продолжал учебу в Академии Жулиана и академии Коларосси. 

С 1906 по 1909 Битти год путешествовал по Европе. Был в Голландии, Бельгии, Италии и Испании.

В 1909 году Джон Уильям Битти вернулся в Торонто с многочисленными зарисовками и картинами из крестьянской жизни в Голландии и продолжал писать картины. Начиная с 1912 года он занимался регулярными зарисовками природы, сельской жизни в поездках с друзьями — художниками Томом Томсоном (Tom Thomson), Макдональдом (J.E.H. MacDonald) и Джексоном (A.Y. Jackson). Ему и художнику Джексону была также предложена работа по рисованию канадской Северной железной дороги, ее строительству, быта строителей, окрестной природы и др.

Многие зарисовки природы сделаны художником в Алгонкинском провинциальном парке (Algonquin Provincial Park), расположенном между реками Бей и Оттавой в Центральном Онтарио, Канада. Своей лучшей картиной Битти считал картину Вечернее облако в Норсленде (The Evening Cloud of the Northland) (1910).

В 1917 году Джон Уильям Битти работал военным художником канадского экспедиционного корпуса.

В дальнейшем Битти был членом канадской Королевской академии, Общества художников Онтарио, президентом Канадского клуба искусств и литературы.

В настоящее время работы художника находятся в Национальной галерее Канады, Художественной галерее Онтарио, Канадской художественной коллекции МакМайкла, в Университете Торонто, в Канадском военном музее и др.

Литература 
Колин Макдональд. Словарь канадских художников. Оттава, 1997.

См. также 
 Военное искусство

Примечания

Ссылки 
 Рид, Деннис Р. (1988). Краткое История канадской живописи. Торонто: Издательство Оксфордского Университета. ISBN 978-0-19-540664-1; ISBN 978-0-19-540663-4; ЦЕНТР OCLC 18378555
 Джон Уильям Битти
 Картины Джона Уильяма Битти

Родившиеся в 1869 году
Умершие в 1941 году
Художники Канады